Ряза́нова — женская форма русской фамилии . Известные носители
 Рязанова, Дарья Романовна (род. 2000) — российская тяжелоатлетка.
 Рязанова, Екатерина Владимировна (род. 1991) — российская фигуристка.
 Рязанова, Людмила Васильевна (1931—2013) — Герой Социалистического Труда, вязальщица. 
 Рязанова, Наталья Николаевна (род. 1946) — советская и российская актриса.
 Рязанова, Олеся Алексеевна (род. 2001) — российская ориентировщица на лыжах.
 Рязанова, Раиса Ивановна (род. 1944) — советская и российская актриса.
 Рязанова, Светлана Владимировна (род. 1973) — российский религиовед. См. также 
 Резанова